Il singolare del torneo di tennis Tel Aviv Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brad Gilbert che ha battuto in finale Aaron Krickstein 4-6, 7-6, 6-2.

Teste di serie

 Brad Gilbert (campione)
 Aaron Krickstein (finale)
 Amos Mansdorf (semifinali)
 Christo van Rensburg (semifinali)

 Pieter Aldrich (primo turno)
 Martin Laurendeau (primo turno)
 Christer Allgårdh (primo turno)
 Danilo Marcelino (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tel Aviv Open 1988